Horst Wessel (1907-1930), Duits schrijver van het officiële partijhymne van de NSDAP
 Horst Wessel (1936-2019), Duits filosoof en academisch docent
 Horst Wessel (schip), Duits marineschip, later bekend als USCGC Eagle (schip, 1936)
 Horst Wessel (divisie), divisie van de SA